Gagos (Celorico de Basto), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Celorico de Basto, of
Gagos (Guarda), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Guarda.